Командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2013 года в быстрой программе прошёл 17 августа в г.Суздаль, Владимирская область. В командный зачёт шли только результаты представителей сборных регионов в в быстрой программе.

Главный судья арбитр ФМЖД Мельников А. П., Главный секретарь судья всероссийской категории Виноградов Б. Л.

Распределение мест 
  — Башкортостан (Амриллаев Муродулло, Шайбаков Айнур, Георгиев Александр)
  — Удмуртия (Чижов Алексей, Филимонов Андрей, Рахимзянов Рафис)
  — Тюменская область (Мильшины Владимир и Максим, Саранчин Александр)
 Тверская область — Калмаков Андрей, Букин Николай, Бонадыков Сергей
 Брянская область — Маркин Василий, Псурцев Иван, Петрушин Захар
 Москва — Калачников Андрей, Рыжанов Михаил, Цукур Максим
 Республика Марий Эл — Ларионов Николай, Сабанцев Петр, Семёнов Сергей
 Кемеровская область — Аширов Дамир, Агафонов Никита

Места членов команд

Командные результаты 

Чемпионаты России в 2013 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Спортивные соревнования в Суздале
События 17 августа
2013 год в шашках
Август 2013 года
2013 год во Владимирской области